Дортмунд — международные турниры по шахматам проводятся с 1928 года.

С 1973 года ежегодно проводятся шахматные фестивали — так называемые Дортмундские шахматные дни (), которые состоят из ряда соревнований: главный турнир — так называемый открытый чемпионат ФРГ, с участием 12 шахматистов играющих по круговой системе; массовый открытый турнир — по швейцарской системе (проводится периодически); женские турниры.

Победители в Дортмунде

Литература

Ссылки 
 Официальная страница
 TeleSchach: Dortmunder Schachtage seit 1973 (Berichte, Tabellen und Fotos)

Дортмунд (шахматный турнир)